Азбука (от аз и буки) может означать:
 А́збука — то же, что алфавит, чаще всего используется для обозначения кириллического алфавита.
 Азбука — букварь, книга для изучения алфавита.
 Старославянская азбука — первый кириллический алфавит
 «Азбука» — рассекреченная белогвардейская организация.
 «Азбука» — издательство в Санкт-Петербурге.
 «Азбука» — серия электронных книг.

Примечания